Il termine prefetto ha vari significati:
nell'ordinamento di diversi stati moderni il prefetto è il rappresentante del Governo in una circoscrizione territoriale; 
 prefetto (ordinamento italiano)
 prefetto (ordinamento francese)
nell'antica Roma era il titolo di vari magistrati e funzionari:  
Prefetto, carica romana
prefetto dei Vigili (storia romana)
prefetto del pretorio
prefetto dell'annona
prefetto d'Egitto
prefetto urbano
nella Chiesa cattolica alcuni presbiteri ed alcuni vescovi ricevono il titolo di Prefetto quando presiedono ad alcuni uffici presso una curia o la Santa Sede.
 prefetto apostolico
 prefetto diocesano
fr:Préfet
nl:Prefect (bestuurder)